Große Beek heißen folgende Fließgewässer:
 Groote Beek, Bach zum Achterwasser auf Usedom
 Große Beek (Geeste), linker Zufluss der Geeste (Fluss) im Elbe-Weser-Dreieck